Военные игры:

 Военные игры — американский кинофильм 1983 года.
 Военные игры 2 — американский кинофильм 2008 года.
 Военные игры — седьмая серия шестого сезона британского телесериала Доктор Кто, выпущенная в 1969 году.